Jared Palmer e Richey Reneberg hanno battuto in finale Mark Knowles e Daniel Nestor 6–3, 3–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (terzo turno)
 Byron Black /  Jonathan Stark (primo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (secondo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (primo turno)
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno)
 Nicklas Kulti /  Magnus Larsson (primo turno)
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (primo turno)

 Martin Damm /  Karel Nováček (secondo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (secondo turno)
 Tom Nijssen /  Menno Oosting (primo turno)
 Jakob Hlasek /  Evgenij Kafel'nikov (terzo turno)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (terzo turno)
 Henrik Holm /  Sébastien Lareau (secondo turno)
 Gary Muller /  Piet Norval (primo turno)
 Hendrik Jan Davids /  Jan Siemerink (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1995